Imperi o Regne de Borno o Bornu, estat que va existir entre 1380 i 1893 al nord-est de Nigèria
 Emirat de Borno o Bornu, emirat tradicional existent al nord-est de Nigèria del 1893 al present
 Estat de Borno o Bornu, estat federat de Nigèria
 Borno (Itàlia), municipi de Llombardia, Itàlia